Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1964 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Чемпіонаті та Кубку СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Анатолій Зубрицький.
 Тренери: Леонід Родос, Матвій Черкаський, Михайло Дідевич.

Клас «А», Друга група

Підгрупа 2

Турнір за 15-27 місця

Кубок СРСР

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Дніпро